Die A lyga 2003 war die 14. Spielzeit der höchsten litauischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 4. April 2003 und endete am 31. Oktober 2003.

Titelverteidiger war FBK Kaunas.

Modus 
Vor Saisonstart ging FK Inkaras Kaunas bankrott. Die Liga wurde mit acht Mannschaften durchgeführt. Diese spielten im Verlauf einer Saison viermal gegeneinander; zweimal zu Hause und zweimal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 28 Spiele pro Saison.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Einzelnachweise 

2003
Fußballsaison 2003